Palud ist der bretonische Name von Paulx.

Es ist zudem der Familienname von:

 Hervé Palud (* 1953), französischer Filmregisseur
 Jessica Palud (* 1982), französische Regisseurin
 Xavier Palud (* 1970), französischer Filmregisseur

Siehe auch:
 La Palud
 Pallud
 Palü